Vila – a rovarok osztályának egyik neme
Vila – Település Andorra Encamp közösségében
Vila – falu Albánia Kukës megyéjében
Vila – a San Diego-i szafaripark 60 évet megélt gorillája